Abwärts est un groupe de punk rock allemand, originaire de Hambourg.

Biographie

Origines 
Le compositeur Frank Ziegert (né le ) forme entre 1978 et 1979, avec deux anciens étudiants en arts de Hambourg, un groupe de punk rock qu'il baptise Big Muff, du nom de son dispositif d'effets pour guitare. Le groupe n'apparait qu'à deux reprises à Hambourg, dont une fois au festival In Die Zukunft au Markthalle (le ), avant que Ziegert ne dissolve à nouveau le groupe.

Le fondateur du groupe, Frank-Martin Strauss (né le ), est originaire de Bochum, et membre au sein du groupe Bertha and Friends d'Uwe Fellensiek, endossant les congas et percussions. À cette période, Ziegert aperçoit le groupe lors d'un concert au festival Umsonst und draußen de Vlotho (du 25 au ). En 1979, Strauß arrête ses études et déménage à Hambourg.

1979–1984 

À l'été 1979, Strauss publie une annonce dans des pubs (Arsch hoch!) à la recherche de musiciens pour un nouveau groupe. Il retient le bassiste Joachim Osiek (également membre de Bertha and Friends), et le batteur Axel Dill (né le ) du groupe de punk rock local Blender, qui a étudié la musique pendant huit semestres au Conservatoire de Hambourg.

Le , Abwärts fait sa première apparition au festivalGeräusche für die 80er, où ils sont bien accueillis par le public. La presse musicale compare d'abord le style musical d'Abwärts à celui du groupe post-punk britannique Wire. Osiek quitte le groupe au début des années 1980, le groupe lui étant apparu comme trop underground ; il est remplacé par le bassiste de Blender Gisbert  Kellersmann. En outre, Dill amène sa partenaire, Margita Haberland, au sein du groupe, qui a également travaillé pendant une courte période au sein de Blender. Haberland joue du violon et chante sur certains morceaux. 

En , le groupe se rend au studio de Hambourg Hafenklang, pour enregistrer un single qui devait initialement apparaître sur le label indépendant No Fun Records, mais qui sera finalement publié au tout nouveau label, ZickZack Records. L'EP autofinancé, produit et intitulé Abwärts, dont le morceau-titre Computerstaat est désormais l'un des plus connus et plus populaires du groupe, est publié au début de  et est bien accueilli par la presse. Après une tournée en Allemagne (du 6 au ), le bassiste Kellersmann quitte le groupe, et est remplacé par Marc Chung, de Buschband. Le single s'est très bien vendu ( à l'été 1981 ), le groupe produit en  un album studio.

En  sort le premier album du groupe, Amok Koma, qui est également bien accueilli par la presse musicale. L'album est promu par une tournée allemande en première partie de The Cure (du 8 au ) et devient le plus vendu au label ZickZack avec . En 1988, l'album est réédité en petit nombre et est, depuis 2012, disponible en version téléchargeable. Un autre single, Roboter in der Nacht/Für Mutti, est publié à la mi-, et reçoit des réactions de presse mitigées ; il est clippé par Klaus Maeck, et suivi par une autre tournée allemande (du  au ). Alors que Der Spiegel rapporte des chiffres de vente à la baisse, le groupe commence à considérer des concerts à Londres, aux États-Unis et même au Japon. Leur clip de Roboter in der Nacht/Für Mutti n'atteint néanmoins les États-Unis qu'en 1982. En 1981, les membres du groupe commencent à se consacrer à leurs projets parallèles. Le , le groupe se produit au festival Rock Against Junk de Berlin, le , suivi d'une apparition à la télévision dans le programme musical Pop Stop sur la chaine de radio Bayerischen Rundfunks. En , Abwärts devient  au magazine BRAVO.

Insatisfaits du soutien apporté par ZickZack, ils s'entraient à jouer plus professionnellement, et tentent d'offrir leur prochain album à une major. L'enregistrement commence à l'automne 1981 au studio Hambourg Hafenklang, un mois autofinancé, suivi par une semaine de mixage dans les London Townhouse Studios par le producteur Nick Launay. À la fin de 1981, l'album Der Westen ist einsam est offert à divers label pour publication. Pour une avance de 50 000 DM, le groupe signe avec la major allemande Phonogram. L'album est publié en , et mène à des polémiques entre les journalistes d'une part et leurs pairs musiciens et fans de l'autre. La presse musicale rejette partiellement l'album. En soutien à l'album, le groupe effectue une grande tournée (du  au ) passant par la Suisse et Amsterdam, aux Pays-Bas, ey avec une apparition spectaculaire au festival Münchner Rocktage. Le morceau Beim ersten Mal tut's immer weh est clippé, vidéo produite par Muscha et Trini Trimpop. Pourtant, l'album n'atteint pas les chiffres escomptés. 

Une autre publication, l'EP Beirut, Holiday Inn, coproduite avec Jon Caffery aux Dierks Studios, près de Cologne, est publiée chez Phonogram en , et est bien accueillie par la presse. Avec la fin du boom du Neue Deutsche Welle, et comme la plupart des groupes indépendants allemands, Abwärts perd son contrat en 1983, les majors se tournant désormais vers d'autres styles musicaux.

Le , un concert d'adieu est donné à Rome au festival Progretto Germania. À cette occasion participent Dum Dum Boys d'Iggy Pop, et Men of Good Fortune de Lou Reed. Après ce dernier concert, le groupe annonce sa rupture, FM Einheit et Marc Chung se joignant à Einstürzenden Neubauten, tandis que Frank Z. et Axel Dill préfèrent .

1987–1998 
En 1987, la presse musicale rapporte  (la réunion du groupe), et en 1988 un album simplement intitulé Abwärts, que Frank Z. avait enregistré avec Peter Horn comme projet solo avec une influence moins punk. L'album est accueilli par la presse musicale avec désintérêt bienveillant.

Le single Alkohol, un reprise du morceau Du läßt dich gehn de Charles Aznavour (1962), est diffusé dans les émissions radio. Frank Z. retourne au studio avec FM Einheit pour faire un mix plus commercial de la chanson ; le résultat est envoyé le  en tant que single promotionnel, enregistré unilatéralement à la station de radio allemande. Même si Frank Z. n'a pas l'intention de faire d'Abwärts un vrai groupe commercial, lui et FM Einheit rassemblent quelques musiciens au début de 1988, et jouent quatre concerts (9-)  en soutien à la réédition du single. Apparu en mai 1988 sous le titre Formel Eins, il comprend quelques morceaux récents en face B. La vidéo est présentée le  à l'émission musicale Formel Eins, et le single se vend à un total de . Par la suite, Frank Z. met Abwärts de côté pendant un an et aide le groupe ami Xmal Deutschland à la guitare sur leur album Devils (1989). 

En 1989, Frank Z. et FM Einheit redynamisent le groupe avec les deux guitaristes Michael  Mayer du groupe punk hambourgeois Destination Zero, qui avait déjà joué pour le groupe Slime, et Uwe Bastiansen du groupe gothique Mask For, et le bassiste Jochen Hansen du groupe de punk rock Die Seuche. Frank Z. déclare en 1993 que c'est un groupe complètement nouveau : 

Ils signent un contrat de deux albums avec Totenkopf, label de Die Toten Hosen, et enregistrent à Hambourg, Berlin et Düsseldorf leur nouvel album de retour, Ich seh die Schiffe den Fluss herunterfahren, qui est distribué par le label Virgin Records. Musicalement, l'album propose un style de guitare punk heavy, partiellement compensé par des éléments de heavy metal. L'album se vend à  comme prévu. Le manque de soutien financier de Virgin Records, force le groupe à changer de label pour Sony Music où, au printemps 1991, paraît l'album Comic-Krieg. Les chiffres des ventes sont également satisfaisants en raison des tournées excessives (mai-juillet et ).

Abwärts signe un contrat de deux albums studio avec EMI Records, apparus sur la sous-étiquette Harvest Records. L'album Herzlich willkommen im Irrenhaus est enregistré par le producteur de Metallica, Flemming Rasmussen, pour un important budget. Avec juste , l'album se vend bien, et est suivi par plusieurs concerts lucratifs durant l'été 1993 en ouverture à Bad Religion. Le deuxième album pour Harvest, Hurra, suit en août 1994.

Le , leur dernier album, V8, est publié par le guitariste Elf Mayer sur son propre label, Slime Tonträger, et rencontre peu d'accueil. Frank Z. n'étant pas prêt à continuer au fil des années comme petit groupe indépendant, il décide de dissoudre le groupe. En 1998, il sort un album solo chez EastWest Records, filiale de Warner.

Depuis 2004

Discographie

Albums studio 
 1980 : Abwärts Live – das Rip Off Tape (Live and Gold) (fantape)
 1981 : Amok Koma
 1982 : Der Westen ist einsam
 1988 : Abwärts 
 1990 : Ich seh die Schiffe den Fluss herunterfahren
 1991 : Comic-Krieg
 1993 : Herzlich willkommen im Irrenhaus
 1994 : Hurra
 1995 : V8
 2004 : NuProp
 2006 : Breaking News – 40 Hits von Anfang bis heute
 2007 : Rom
 2009 : Sei auch dabei – live 2009 (album live téléchargeable)
 2011 : Europa Safe
 2014 : Krautrock

Singles 
 1980 : Computerstaat (EP)
 1981 : Roboter in der Nacht / Für Mutti
 1982 : Beirut Holiday Inn (7″ Single/12″ Maxi
 1984 : Olympia 12″ (EP)
 1988 : Mehr Alkohol (EP)
 1989 : Die Zeit (7″ single/12″ maxi/maxi-CD)
 1990 : Sonderzug zur Endstation (7″ single/12″ maxi/maxi-CD)
 1991 : Vorsicht! (CD promotionnel)
 1994 : Die Reise
 1995 : Abwärts / Rausch / Bronx Boys (split-EP promo)
 2004 : Terror-Beat
 2006 : Millionenkiller / Trieb
 2009 : Sei auch dabei (EP)
 2011 : Traumhochzeit
 2016 : Affentanz / Um in das Meer zu gehen

DVD 
 2004 : Terror-Beat (VHS promo)
 2008 : Glam Slam! (DVD)

Album de von Frank Z. 
 1998 : Alcohol, Tobacco and Firearms (LP/CD)

Bibliographie 
 
 
  B. Hahn, H. Schindler: Punk – Die zarteste Versuchung seit es Schokolade gibt (1983)
  Albrecht Koch: Angriff aufs Schlaraffenland (1987)
  Breaking News“-Booklet (Enthält eine 32-seitige, ausführliche Geschichte der Band in der Darstellung von Frank Z.) (2006)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 

Groupe allemand de new wave
Groupe allemand de punk rock
Groupe musical formé en 1979
Groupe musical séparé en 1987